Малоча () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Малоча, Марио (род. 1989, СФРЮ) — хорватский футболист, защитник.
 Малоча, Мартин (род. 1990) — хорватский футболист, полузащитник.